Ву́лиця Салава́та Юла́єва — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Салавата Юлаєва — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Салавата Юлаєва — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Салавата Юлаєва — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Салавата Юлаєва — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Вулиці, названі на честь людей